Чемпионат Европы по кёрлингу 2004 состоялся в городе София (Болгария) с 4 по 11 декабря 2004 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 27 мужских и 22 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Германии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Норвегии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 15-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Швейцарии; третье место заняла сборная Норвегии.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2005. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест, а также победитель стыковых матчей между занявшими 8-е место в группе А и 1-е место в группе В (11-е в общей классификации).

Впервые в чемпионате участвовали мужские сборные Греции, Ирландии, Казахстана, Польши, Словакии, Эстонии, женские сборные Ирландии, Казахстана, Польши.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2005; на чемпионате Европы 2005 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 2005 примут участие в турнире группы А.
 На чемпионате Европы 2005 примут участие в турнире группы B.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2005; на чемпионате Европы 2005 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 2005 примут участие в турнире группы А.
 На чемпионате Европы 2005 примут участие в турнире группы B.

Примечания

Ссылки 

2004
Международные спортивные соревнования в Софии
Спорт в Болгарии в 2004 году
Международные соревнования по кёрлингу в Болгарии
Декабрь 2004 года
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Болгарии